My Own Way – singolo dei Duran Duran del 1981, dall'album Rio
 My Own Way – traccia dell'album Straight Ahead dei Pennywise del 1999
 My Own Way EP – EP degli Evermore del 2003
 My Own Way – album di Jay Sean del 2008